PBB est un sigle :
 Dans l'industrie des télécommunications, PBB (voir Provider Backbone Bridge) désigne un protocole de communication qui repose sur des extensions au protocole Ethernet, utilisé principalement dans la partie métropolitaine des réseaux d'opérateurs, et spécifié par l'IEEE dans la norme 802.1ah.
 Dans l'industrie chimique, PBB (voir polybromobiphényle) désigne un type de produits chimiques qui a la vertu de limiter l'inflammabilité des produits plastiques.

Abréviation